Головна́ ру́ська ра́да (оригинальное название — «Головна Руська Рада», «Гла́вная ру́сская ра́да») — политическая организация галицких русинов. Была создана  2 мая 1848 года во Львове в ходе революционного восстания в Галиции. Впервые официально провозгласила галицийских русинов частью украинского народа. Распущена австрийским правительством в 1851 году.

Создание 
Головна руська рада была создана 2 мая 1848 г. во Львове в ходе революционного восстания в Галиции, сопровождавшегося подъёмом русинского национального движения. В её состав вошли 30 постоянных членов. Председателем был избран грекокатолический епископ Григорий Яхимович, его заместителями стали Михаил Куземский и Иван Борисикевич, секретарями — М . Малиновский и Т. Леонтович.

В городах Восточной Галиции (Стрые, Коломые и др. — всего около пятидесяти) создавались местные, окружные рады.

С 15 мая 1848 года Головна руська рада стала издавать первую в Галиции газету на украинском языке — «Зоря галицкая». В первом номере газеты было опубликовано воззвание, в котором заявлялось:

Мы, галицкие русины, принадлежим к большому русинскому народу, который говорит на одном языке и насчитывает 15 миллионов, из которых два с половиной миллиона живут в Галицкой земле.

Это была первая в Галиции официальная декларация о том, что галицкие и приднепровские украинцы (в современной терминологии) — одна нация.

Подобные воззвания неоднозначно воспринимались титульной нацией Австро-Венгрии, поэтому в третьем послании Руськой рады к послам венского парламента было написано: «К нашим братьям — немцам от 2 августа 1848 г. Раздаются голоса, подозревающие нас в тяготении к России и не желающие нам национального развития. Эта точка зрения представляет с давнего времени опасную позицию, с которой наши враги смертоносными ударами нападают на нашу национальность, когда лишь она дерзнёт проявлять признаки жизни. Братья-немцы! Великороссы (Russen) — наши соплеменники. Одна и та же славянская кровь течёт в наших и их жилах, общая судьба с прошедших времён, родственный язык, обычаи и т. п. делают великорусских братьев для наших сердец ценными и дорогими (werth und theuer). Если бы мы то отрицали, мы бы лгали и не могли бы перед очами Европы выступать как честные и добросовестные люди».

Впервые в истории по инициативе Головны руськы рады с учётом исторических традиций в качестве национальных символов Галицкой Руси были приняты герб князей Галичины-Волыни с изображением на синем поле золотого льва, взбирающегося на гору, и сине-жёлтый флаг (впоследствии стал государственным флагом всей Украины).

Политическая программа Головны руськы рады содержала ряд требований, в том числе:
 раздел Галиции на самостоятельные административные единицы, восточную — украинскую и западную — польскую, что, в частности, обсуждалось на Славянском съезде народов Австрийской империи в июне 1848 г.,
 объединение в одну провинцию украинских земель (Восточной Галиции, Буковины и Закарпатья) под властью Австрийской империи,
 преподавание в учебных заведениях и издание правительственных распоряжений на русинском (украинском) языке,
 уравнивание грекокатолического духовенства в правах с католическим,
 упрощение порядка получения должностей в правительственных учреждениях для русин,
 проведения аграрной реформы с ликвидацией крепостного права.

Деятельность 
Головна руська рада организовала во Львове в 1848 году первый съезд русинских учёных и писателей — «Собор русских учёных», во время которого основала культурно-просветительскую организацию «Галицко-русская матица»; кроме того, инициировала основание Народного дома во Львове, а также комитетов из представителей интеллигенции и духовенства, издавала газету «Зоря галицкая» (Зорѧ галицка (1848), Зоря галицка (1848—1851, 1855—1857), Зоря галицкая (1852—1854)) на русинском языке.

Головна руська рада предпринимала действия по созданию украинских вооружённых формирований — национальной гвардии в городах, сельской самообороны и Русинского батальона горных стрелков.

Одобрила земельную реформу 1848 года. В политических вопросах рада пошла на союз с австрийской монархией, а также приветствовала подавление Россией революционного движения в стране.

Деятельность Головны руськы рады встретила активное противодействие польских общественных организаций, в частности — Центральной рады народовой. Отношения с австрийскими властями были неоднозначными. Австрийцы шли на уступки в языковом и культурном вопросе, но противодействовали политической деятельности. После восстановления абсолютистской монархии Головна руська рада постепенно свернула свою деятельность, а в 1851 году была распущена.

С Головны руськы рады началась история «москвофильских» организаций на Западной Украине: Галицко-русская матица, Русский народный дом (Львов), Русская рада.

Примечания

Литература

Источники для изучения 
 Центральный государственный исторический архив Украины в городе Львове: ф. 180, оп. 1 «Товариство „Головна руська рада“».

Ссылки 
 Л. Соколов. Вопрос о национальной принадлежности галицких русинов в 1848 году

История Украины 1795—1917 годов
Политические организации
История Львова
Королевство Галиции и Лодомерии
Исторические политические организации Украины
Галицкое русофильство